Dorfkirche Gersdorf ist die Bezeichnung folgender Kirchengebäude in Deutschland:

 Dorfkirche Gersdorf (Falkenberg/Mark), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Falkenberg/Mark, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dorfkirche Gersdorf (Hartha), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Dorfkirche Gersdorf (Haselbachtal), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Haselbachtal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Dorfkirche Gersdorf (Markersdorf), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Markersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Dorfkirche Gersdorf (Niedere Börde), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Niedere Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 St. Nikolaus (Gersdorf), Kirche im Ortsteil Gersdorf von Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern